Сардай:

 Сардай (приток Камы) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия. 
 Сардай (приток Колычи) — река в РФ, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия. 
 Сардай (приток Чуса) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.